Paintner ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Paintner (1926–2000), deutscher Landwirt und Politiker (FDP), MdB
 Josef Paintner (1929–2001), Braumeister und Politiker (BP)
 Michael Anton Paintner (1753–1826), Bischof
 Martin Paintner-Flörchinger, Geburtsname von Martin Flörchinger (1909–2004), deutscher Schauspieler
 Wera Paintner (* 1933), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 Peintner